Filago bezeichnet: 

 eine Gemeinde in der Lombardei, siehe Filago (Lombardei)
 den botanischen Namen der Pflanzengattung der Filzkräuter Filago (Gattung), in der Familie der Korbblütler (Asteraceae)

Filago ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Filago (1589–1644), italienischer Organist und Komponist des Frühbarock